Кирьяново — название населённых пунктов в России:

 Кирьяново — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Кирьяново — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Другое 
 Кирьяново (Дача Дашковой) — усадьба, памятник архитектуры русского классицизма в черте Санкт-Петербурга.

См. также 
 Курьяново — многозначный термин.